Robert K. Merton, (1910-2003) – amerykański socjolog,
 Robert C. Merton, (ur. 1944) – amerykański ekonomista.